Шукюров () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Шукюров, Адиль Теймур оглы (род. 1977) — азербайджанский футболист и тренер.
 Шукюров, Али Абдулла оглы (1921 — ?) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Шукюров, Закир Рухулла оглы (1905 — ?) — советский нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 Шукюров, Исрафил Худаверди оглы (род. 1924) — азербайджанский советский учитель. Заслуженный учитель Нахичеванской АССР. Народный учитель СССР.
 Шукюров, Махир Агатеюб оглы (род. 1982) — азербайджанский футболист, защитник.
 Шукюров, Шахлар Аваз оглы (1952—1990) — советский азербайджанский майор милиции, Национальный герой Азербайджана.
 Шукюров, Ширин Агабала оглы (1910—1987) — рядовой, стрелок 1138-го стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии 33-й армии 1-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза, азербайджанец.